Nicolo ist 

 die italienische Form des Vornamens Nikolaus

Namensträger:
 Nicolo de Caveri, genuesischer Kartograph
 Nicolo Tartaglia (* 1499 oder 1500; † 1557), venezianischer Mathematiker 
Siehe auch:
 Nicolò
 San Nicolò
 De Nicolò 
 König Nicolo